Lista 463 gmin w departamencie Gers we Francji.

Gminy we Francji